Фрезерування — обробка матеріалів
 Фрезерування — обробка ґрунту